Елдон има више значења:
 Елдон (Оклахома)
 Елдон (Ајова)
 Елдон (Мисури)